Monitor, megjelenítő periféria

 Amerikai Egyesült Államok
 Monitor (Alberta)
 Monitor (Indiana)
 Monitor (Kentucky)
 Monitor (Logan megye, Nyugat-Virginia)
 Monitor (Monroe megye, Nyugat-Virginia)
 Monitor (Oregon)
 Monitor (Washington)

Egyéb
 Monitor, hajótípus
 Monitor, szinkronizációs eszköz
 USS Monitor, amerikai hajó